Jol ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Jol (* 1956), niederländischer Fußballspieler und Fußballschiedsrichter
 Jutta Jol (1896–1981), deutsche Schauspielerin
 Klaas Jol (* 1942), niederländischer Marineoffizier
 Marcel Jol (1923–1981), französischer Rugby-Union-Spieler
 Martin Jol (* 1956), niederländischer Fußballspieler und Fußballtrainer